Бо́бринские — русский графский и дворянский род, который ведёт начало от Алексея Григорьевича Бобринского, внебрачного сына Екатерины II и Г. Г. Орлова.

Происхождение 
Алексей Бобринский родился 11 апреля 1762, незадолго до восшествия матери на престол, что видно из собственноручного письма от 2 апреля 1781 императрицы Екатерины II, хранящегося в семейном архиве Бобринских. Другим письмом от того же числа императрица пожаловала ему герб.

Через 5 дней по восшествии на престол своего единоутробного брата Павла Петровича Бобринский был произведён в генерал-майоры и в тот же день, 12 ноября 1796 года, возведён в графское Российской империи достоинство.

Известные представители 

 Бобринский, Алексей Григорьевич (1762—1813)OO   баронесса  Анна Владимировна Унгерн-Штернберг (1769—1846)
 Мария Алексеевна, замужем за гофмейстером князем Николаем Сергеевич Гагариным
 Алексей Алексеевич Бобринский (1800—1868) — известный сельский хозяин OO   Софья Александровна Самойлова (1797—1866)
 Александр Алексеевич (1823—1903) — генеалог
 Алексей Александрович (1852—1927) — известный археолог, умер в эмиграции OO   Половцова, Надежда Александровна (1865—1920)
 Владимир Александрович (1853 — 1877) — поручик, убит во время русско-турецкой войны (1877—1878). 
 Софья Алексеевна (1887—1949) — одна из первых женщин-пилотов
 Александр Александрович (1855—1890) — писатель; служил в лейб-гвардии гусарском полку, потом был чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Кавказа. Напечатал по-французски два сочинения: «Contes orientaux» и «La cathédrale de Moscou», оба под псевдонимом Achaz Boren
 Андрей Александрович (1859—1930) — член Государственного совета, музыкант, автор романсов и произведений духовного содержания
 Пётр Андреевич (1893—1962) — поэт, публицист, автор очерка жизни Григория Саввича Сковороды
 Георгий Александрович (1863—1928) — генерал-губернатор Галицийского генерал-губернаторства
 Владимир Алексеевич (1824—1898), с 1868 по 1871 гг. был управляющим министерством путей сообщения
  Лев Алексеевич (8 ноября 1831 — 23 марта 1915), основатель учебных заведений, фабрик и заводов
 Павел Алексеевич
 Алексей Павлович Бобринский (1826—1894) с 1871 по 1874 был министром путей сообщения
 Владимир Алексеевич (1867—1927) — политический деятель, идеолог русофильского движения в Галиции
 Георгий Владимирович (1901—1985) — лингвист, профессор Чикагского университета
 Алексей Алексеевич Бобринский (1864—1909) OO   Варвара Николаевна Львова (1864—1940)
 Николай Алексеевич (1890—1964) — русский зоолог и географ OO   Мария Алексеевна Челищева (1886—1973)
 Алексей Николаевич (1920—1932)
 Гавриил Николаевич (1922—1926/7)
 Анна Николаевна (1925—1933/4)
 Павел Николаевич (?)
 Николай Николаевич (1927—2000) - действительный член Историко-родословного общества в Москве и Русского генеалогического общества
 Алексей Николаевич (?)
 Павел Павлович (1829—1860), тайный советник, гофмаршал, погиб на дуэли в Швейцарии.
 Василий Алексеевич (1804—1874)
 Алексей Васильевич (1831—1888) был членом Государственного совета и егермейстером Высочайшего двора
 Алексей Алексеевич Бобринский (1861—1938) — путешественник, этнограф, искусствовед

Описание герба 
Щит разделён посередине горизонтальной чертой, а верх щита разделён вертикально ещё на две части; в середине положен малый щиток, изображающий в золотом поле двуглавого чёрного орла, увенчанного коронами. В верхней правой части щита, рассечённой продольно на серебряный и голубой цвет, виден воспаряющий орёл переменного цвета с голубого на серебряный; в левом верхнем поле, разделённом поперёк пополам вверху серебряным, а внизу — красным цветом, восходит наискось бобр с левого нижнего угла к правому верхнему, также с переменным цветом из серебряного в красный; в третьей нижней части на подошве щита видна в серебряном поле красная городская стена, простирающаяся несколько вкось к левой стороне, на которой изображён идущий медведь в золотой короне и с таким же ошейником.

Щит увенчан обыкновенной графской короной с поставленным на ней турнирным графским шлемом, который покрыт намётом с левой стороны золотым, с правой — чёрным, подложенный весь голубым. Поверхность всего этого украшена короной и стоящим на ней российским государственным орлом, увенчанным на двух орлиных головах коронами. Все это заключается девизом: «Богу слава, жизнь тебе». Герб графов Бобринских помещён в I часть Гербовника, № 27.

См. также 
 Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики» в Тульской области
 Дворец Бобринских в Санкт-Петербурге, Галерная ул., д. 58-60
 Усадьба Долгоруковых — Бобринских в Москве, Малая Никитская ул., д. 12

Примечания

Литература 
 
 
Долгорукий-Аргутинский, Фёдор Сергеевич. Родословный сборник (с гербами) / кн. Фёдор Долгорукой. - СПб.: Тип. Т-ва п. ф. "Электро-тип. Н. Я. Стойковой", 1913. Вып. 1. - 1913., 65 с. Графы Бобринские. стр. 3-6.

Ссылки 
 Династия
 
 
 

 
Графские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые коронованные орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные медведи